Merino  – razza ovina
 Merino  – città della Contea di Logan, Colorado
 Merino  – personaggio minore del manga Monster Musume, di razza fauno

Persone

Merino
 Carlos Merino – calciatore spagnolo
 Esteban Gabriel Merino – cardinale spagnolo
 José Luis Merino – regista e sceneggiatore spagnolo
 José Toribio Merino – ammiraglio e politico cileno
 Juan Merino – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore spagnolo
 Manuel Merino – politico e agronomo peruviano
 Mikel Merino – calciatore spagnolo
 Roberto Merino – allenatore di calcio ed ex calciatore peruviano
 Sabin Merino – calciatore spagnolo
 Víctor Merino – calciatore salvadoregno
 Vicente Merino Bielich – politico cileno

Meriño
 Yoan Meriño –  tuffatore cubano